Het wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2006 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2006. De races werden verreden op 5 maart 2006 op het Phillip Island Grand Prix Circuit op Phillip Island, Australië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2006
Phillip Island